Ben Mulroney (1976-), animateur de télévision canadien.
 Brian Mulroney (1939-), avocat et politicien canadien. Il a été le  ministre du Canada, du  au .
 Caroline Mulroney (1974-), personnalité politique canadienne.
 Dermot Mulroney (1963-), acteur, producteur et compositeur américain.